Khand (Bansagar), plaats in India.
 Khand (Midden-aarde), fictief gebied uit werk van Tolkien.